Деян Радонич (; род. 23 июля 1990 года, Теттнанг, Германия) — хорватский и немецкий футболист, нападающий клуба «Циндао Хайню».

Карьера 
Радонич подписал контракт с «Истрой 1961» летом 2013 года. После сезона в высшей лиге Хорватии за «Истру» он был выкуплен загребским «Динамо» за 500,000€. После безуспешных попыток пробиться в основу «Динамо», 4 августа 2014 года был отдан обратно в аренду в «Истру» до конца сезона.

26 августа 2015 года Радонич был отдан в аренду в клуб из Израиля «Маккаби» (Тель-Авив).

Далее провёл 3 сезона в загребском «Локомотиве», 2 из них на правах аренды.

Летом 2019 года был куплен клубом РПЛ, самарскими «Крыльями Советов». 26 августа 2020 года перешел в китайский «Циндао Хайню».

Примечания 

Футболисты Германии
Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Истра 1961»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки ФК «Хапоэль» Раанана
Игроки ФК «Локомотива»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Циндао»